Президентские выборы в Черногории, входившую в Союзную Республику Югославия, прошли 22 декабря 2002 года. Спикер парламента и бывший премьер-министр Филип Вуянович одержал убедительную победу, но выборы были признаны недействительными, т.к. участие составило менее 50%.  Низкая явка объяснялась в основном бойкотом оппозиции.

Результаты 
Результаты президентских выборов 22 декабря 2002 года
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Филип Вуянович (Филип Вујановић)
|valign="top"|ДПС-СДП
|valign="top"|175 328
|valign="top"|83,65
|-
|align=left|Драган Хайдукович (Драган Хајдуковић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|12 319
|valign="top"|5,88
|-
|align=left|Александр Васильевич (Александар Васиљевић)
|valign="top"|Сербская радикальная партия (Воислав Шешель)
|valign="top"|6448
|valign="top"|3,08
|-
|align=left|Милан-Мило Радулович (Милан-Мило Радуловић)
|valign="top"|Партия естественного права
|valign="top"|3115
|valign="top"|1,49
|-
|align=left|Обрад Маркович (Обрад Марковић)
|valign="top"|Югославские коммунисты
|valign="top"|1747
|valign="top"|0,83
|-
|align=left|Йован Пейович (Јован Пејовић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|1704
|valign="top"|0,81
|-
|align=left|Милан Шпарович (Милан Шпаровић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|1229
|valign="top"|0,59
|-
|align=left|Илия Дарманович (Илија Дармановић)
|valign="top"|Сербская радикальная партия (отделение Черногории)
|valign="top"|971
|valign="top"|0,46
|-
|align=left|Миливойе Бакич (Миливоје Бакић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|717
|valign="top"|0,34
|-
|align=left|Дьёрдье Милич (Ђорђије Милић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|489
|valign="top"|0,23
|-
|align=left|Михаило Маркович (Михаило Марковић)
|valign="top"|беспартийный
|valign="top"|437
|valign="top"|0,21
|-
|style="background-color:#E9E9E9"|Недействительных бюллетеней
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|5094
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 2,43
|-
|style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 45,87%)|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|209 598|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 100'''
|}

Примечания 

Выборы в Черногории
Черногория
2002 год в Черногории
Выборы, признанные недействительными